Edgar Smith puede referirse a:

Edgar Smith Wigg (1818–1899), Librero australiano
Edgar Albert Smith (1847–1916), Zoólogo británico
Edgar Fahs Smith (1854–1928), Científico estadounidense
Edgar Smith (libretista), Edgar McPhail Smith (1857–1938), Escritor y letrista estadounidense
Edgar Smith (baseball), Albert Edgar Smith (born 1860), jugador de baseball
Edgar Smith (pitcher), Edgar Eugene Smith 1862–1892), jugador de baseball
Edgar Lawrence Smith (1882–1971), economista, gestor de inversiones y autor
Edgar Charles Bate-Smith (1900–1989), Químico inglés
Eddie Smith (baseball), Edgar Smith (1913–1994), jugador de baseball
Heber Smith, Heber Edgar Smith (1915–1990), político canadiense
Edgar Smith (asesino), Edgar Herbert Smith (1934–2017), Asesino convicto estadounidense
Edgar Smith (remero), Remero olímpico canadiense
Edgar Smith (poeta), Poeta dominicano